Temesvár, Hongaarse naam van de Roemeense stad Timișoara
Temešvár, gemeente in Tsjechië